Куртяевская:
 Куртяевская (деревня) — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района в Архангельской области
 Куртяевская (минеральная вода) — лечебно-столовая минеральная вода из урочища Куртяево Архангельской области